Wasserturm steht für:

 Wasserturm, ein Turm zur Wasserversorgung – siehe dort zur Liste von Wassertürmen

Gebäudenamen:
 Wasserturm (Stadtmauer Aachen), auch Wassertor, Wachturm der Stadtmauer in Aachen
 Wasserturm Luzern, Turm der historischen Stadtbefestigung von Luzern
 Wasserturm (Nürnberg), Mauerturm im Westen der vorletzten Nürnberger Stadtbefestigung
 Wasserturm von Falkenstein, Österreich, siehe Burgruine Falkenstein (an der Ranna) #Sage von der Wassernixe Lilofee

Stadtviertel:
 Am Wasserturm/Thaerviertel, Halle (Saale)
 Am Wasserturm (Mönchengladbach)